

Персоналії 
 Енріко Фермі (1901—1954) — італійський фізик, творець першого в світі ядерного реактора.

В географії и топономіці 
 Фермі — муніципалітет у Греції.
 «Фермі» — станція Туринського метрополітену.

В науці и техніці 
 Фермі — одиниця довжини в ядерній фізиці, теж саме що й фемтометр.
 Фермі — великий древній ударний кратер в південній півкулі зворотного боку Місяця.
 Парадокс Фермі — парадокс, що піддає сумніву можливість виявлення позаземних цивілізацій.
 Премія Енріко Фермі — премія за досягнення в області дослідження, використання і виробництва енергії.
 Золоте правило Фермі — поняття квантової фізики.
 Енергія Фермі — одне з центральних понять фізики твердого тіла.
 Квазірівень Фермі — поняття квантової механіки (зокрема, фізики напівпровідників).
 Поверхня Фермі — поверхность постоянной энергии в k-пространстве, равной энергии Ферми в металлах или вырожденных полупроводниках.
 Статистика Фермі — Дірака — квантова статистика в статистичній фізиці.
 Ферміони — елементарні частинки, з яких складається речовина.
 Фермі-газ — газ, що складається з частинок, які відповідають статистиці Фермі - Дірака.
 Фермі-рідина — квантовомеханічна рідина, що складається з ферміонів, в якій виконується певні фізичні умови.
 «Фермілаб» — прискорювальна лабораторія Міністерства енергетики США.
 Телескоп Фермі — космічний телескоп для вивчення великих областей космосу за допомогою гамма-випромінювання з низької навколоземної орбіти.
 8103 Фермі — астероид главного пояса.